Antoni Durski-Trzaska
 Karol Durski-Trzaska

Zobacz też 
 Antoni Trzaska Durski